Elias Pistorius ist der Name folgender Personen:

* Karl Pistorius (Agrarwissenschaftler) (1808–1859), deutscher Agrarwissenschaftler
 Karl Pistorius (Sänger) (1898–1966), österreichischer Opernsänger